Хосе Рамирез има више значења:

 Хосе Рамирез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосе Рамирез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику